

Geografia 
 Canada
 McGregor – fiume della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 McGregor place della contea di Lee, Florida
 McGregor – città della contea di Clayton, Iowa
 McGregor – città della contea di Aitkin, Minnesota
 McGregor – città della contea di McLennan, Texas
McGregor – Centro sperimentale gestito da SpaceX
 Sudafrica
 McGregor – città della municipalità distrettuale di Cape Winelands nella provincia del Capo Occidentale

Persone 
 Allan McGregor – calciatore scozzese
 Conor McGregor – artista marziale misto irlandese
 Ewan McGregor – attore scozzese
 Gil McGregor – cestista statunitense
 Jim McGregor – allenatore di pallacanestro statunitense
 Ken McGregor – tennista australiano
 William McGregor – dirigente sportivo scozzese
 William McGregor Paxton – pittore statunitense

Altro 
 McGregor Museum – museo di Kimberley, in Sudafrica
 Andrew McGregor – personaggio del manga e anime Beyblade

Pagine correlate 
MacGregor